Osoby o tym nazwisku:
 Płk. Eli Lilly – założyciel firmy farmaceutycznej Eli Lilly and Company, dyr. generalny (1881-1898) 
 Josiah K. Lilly Sr. – syn Eli Lilly'ego, dyr. generalny (1898-1932) Eli Lilly and Company 
 Eli Lilly (przemysłowiec) – syn Josiaha K. Lilly Sr., dyr. generalny (1932-1948) Eli Lilly and Company 
 Josiah K. Lilly Jr. – syn Josiaha K. Lilly Sr., dyr. generalny (1948-1953) Eli Lilly and Company 
Miejscowości we Francji:
 Lilly – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure
Miejscowości w USA:
 Lilly – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Dooly
 Lilly – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
Pozostałe znaczenia:

 Eli Lilly and Company – amerykańska korporacja farmaceutyczna